
Molekulska formula -{C20H31NO}- se može odnositi na:

 Triheksifenidil
 Deramciklan